2013 Голяма награда на Япония е 29-о за Голямата награда на Япония и петнадесети кръг от сезон 2013 във Формула 1, провежда се на 13 октомври 2013 година на пистата Судзука в Судзука, Япония.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Япония